Ганонг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ганонг, Трэвис (род. 1988) — американский горнолыжник, специализирующийся в скоростных дисциплинах.
 Ганонг, Уильям Фрэнсис (1924—2007) — американский физиолог.